Juan Alfaro Jiménez, španjolski teolog
Juan de Alfaro y Gámez, španjolski slikar
Juan Alfaro Iniesta, španjolski političar i građevinar
Juan Alfaro Ruiz, kostarikanska vojna osoba i zastupnik